

События 
 Консулы имп. Юстиниан (IV раз) и Флавий Деций Паулин.
 Папа защищал ортодоксию против Юстиниана, склонявшегося к монофизитству.
 30 апреля — королева Амаласвинта задушена по приказу Теодата на о. Мартана.
 534—536 — Король остготов Теодахад (Теодат).
 Королевство бургундов было присоединено к государству франков
 Завоевание франками Хлотаря и Хильдеберта Средней Бургундии (Безансон, Лион, Женева). Смерть Годомара Бургундского.
 534—548 — Король Австразии Теодеберт I. «Наиболее привлекательная личность среди Меровингов».
 Уничтожено Королевство Тюрингия
 Зима — Победа Велизария над Гелимером под Трикамаром. Март — Гелимер сдался Велизарию. Подчинение Африки. Лето — Гелимер, знатные варвары и множество пленников отправлены в Константинополь.
 Триумф Велизария в Константинополе.
 1 сентября. В Африке вступают в силу реформы управления, на основе эдикта Юстиниана об управлении Египта и Александрии.
 Погибает в одном из карательных рейдов на славян Хилвуд.
 534—536 гг. Кассиодор на должности префекта претория.
 «Кодекс Юстиниана» («Свод гражданского права»)- сборник законодательства, подвергается новой переработке и вышел новым изданием, отменившим старое. Эта последняя редакция или сборник, заключающий в себе от 4600 до 4700 постановлений от Адриана до 534 года, и составляет тот Юстиниановский кодекс, которым наука пользуется и доныне.
 534—565 гг. За этот период в Константинополе издано до 154 новелл. Они касались, главным образом, гражданской и церковной администрации, суда, финансовой системы и имеют громадное значение для истории выработки византинизма и эволюции римского права и учреждений.
 Принятие Дигест Юстиниана. 50 книг.
 Тоба Сю бежал в Чанъань к Юйвэнь Таю. Гао Хуань возвёл на престол Тоба Шань-цзяня.
 Распад на Восточную и Западную Вэй. Юйвэнь Тай отравил Тоба Сю и возвёл на престол Тоба Баоцзюя.
 Император Восточной Вэй Тоба Шань-цзянь.
 Война жужаней с телеутами.

Скончались 

 Теодорих I (король Австразии)
 Годомар II — последний король Королевства бургундов
 Герменефред — последний король Королевства Тюрингия

См. также

Примечания